На 22 августа 2011 года население Австралии оценивается в 22 685 143 человека. Австралия является 50-й по населению страной в мире. Население сосредоточено в основном в городских районах и, как ожидается, превысит 28 миллионов к 2030 году.

Население Австралии начало расти с численности около 350 тысяч человек первого британского поселения в 1788 году и позже увеличивалось благодаря многочисленным волнам иммиграции. В настоящее время также в связи с иммиграцией европейская составляющая населения сокращается в процентах, как и во многих других развитых странах мира.

Плотность населения Австралия 3,4 человека на квадратный километр. 89 % её населения проживает в городских районах: Австралия является одной из наиболее урбанизированных стран мира. Средняя продолжительность жизни в Австралии на 2005−2010 годах составляет 81,2 года, что является одной из самых высоких в мире.

Коренное население 

Самые ранние, достоверно известные, сведения о прибытии коренных австралийцев на континент Австралия датируются около 40 000 лет назад. Скорее всего, поселенцы прибыли с Зондских островов и острова Новая Гвинея.

Первые жители Австралии изначально были охотниками-собирателями, которые в течение многих последующих поколений широко расселились по всему континенту и близлежащих островах. Несмотря на то, что их технические навыки оставались довольно примитивными, основанными на применении дерева, кости, каменных орудиях труда и оружии, их духовная и общественная жизнь была весьма сложная. Большинство говорило на нескольких языках, а конфедерации иногда образовывались среди сильно удалённых племенных групп. Плотность коренного населения составляла от одного человека на квадратную милю вдоль побережья, до одного человека на 35 квадратных миль (91 км²) в засушливых внутренних районах. Заготовка продовольствия, как правило, для небольшой семьи, требовала около трёх рабочих дней в неделю. Даже на более плодородном юго-востоке у них не было сельского хозяйства.

Австралия, возможно, была замечена португальскими мореплавателями в 1701 году, и голландские мореплаватели высаживались на недружелюбном побережье современной Западной Австралии несколько раз в течение XVIII века. Капитан Джеймс Кук объявил восточные побережья принадлежащими Королевству Великобритания в 1770 году, также позже закрепилось за Великобританией и западное побережье. Коренного населения в то время, по разным оценкам, было от 315 000 до 750 000, оно принадлежало примерно к 500 племенам, разговаривающим на разных языках. В переписи 2006 года 407 700 респондентов заявили, что они являются аборигенами, 29 512 заявили, что они жители островов пролива Торреса, а еще 17 811 заявили, что они одновременно и аборигены, и островитяне пролива Торреса. После поправки на недоучёт по состоянию на конец июня 2006 года коренное население было оценено в 517 200 человек, что составляет около 2,5 % населения.

Основная демографическая статистика 

Большая часть данных была получена из Справочника ЦРУ по странам мира (CIA World Factbook) и Австралийского бюро статистики.

Население 
Австралийское бюро Статистики

Следующие значения показывают численность постоянного населения Австралии, которые основаны на переписях 2001 и 2006 и других источниках.

  (на   )
 21 262 641 (июль 2009 — CIA World Factbook)
 21 180 632 (конец декабря 2007 — предварительно)
 20 848 760 (конец декабря 2006 — предварительно)
 20 544 064 (конец декабря 2005)
 20 252 132 (конец декабря 2004)
 20 011 882 (конец декабря 2003)
 19 770 963 (конец декабря 2002)
 19 533 972 (конец декабря 2001)

Язык 
Официальный язык — английский (особый вариант, известный как австралийский английский). По переписи 2001, английский используется как единственный язык домашнего общения примерно 80 % населения. Значительная доля иммигрантов первого и второго поколения говорят на двух языках.

Полагают, что ко времени первых контактов европейцев с австралийскими аборигенами те разговаривали на 200—300 различных языках. К настоящему моменту из них сохранилось лишь около семидесяти, причём примерно пятидесяти угрожает исчезновение. Языки австралийских аборигенов являются основными примерно для 50 тыс. человек (0,02 %).

Штаты и территории

Возрастные показатели 

 0—14 лет: 19,3 %
 15—64 лет: 67,5 %
 65 лет и старше: 13,2 % (на 2008)

Средний возраст
 Всего: 37,3 лет
 Мужчины: 36,6 лет
 Женщины: 38,1 лет (на 2009)

Оценка изменения численности населения 
На конец июня 2013 скорость роста населения составила 1,76 %. Этот показатель был основан на:
 одно рождение каждые 1 минуту и 41 секунду,
 одна смерть каждые 3 минуты и 32 секунды,
 прирост на одного человека за счёт иммиграции происходит каждые 2 минуты и 10 секунд,
 общий прирост населения на одного человека происходит каждые 1 минуту и 18 секунд.

В 2012 году демографическая динамика была такой:
 Рождаемость — 309 582 рождений, 13,38 рождений/1000 человек 
 Смертность — 147 098 смертей 6,36 смертей/1000 человек 
 Естественный прирост —  +162 484 человек, 7,02 человек/1000 человек.
 Сальдо миграции — 244 543 мигранта, 10,57 мигрантов/1000 человек. 
Австралийское бюро Статистики

Во время создания Австралийской Федерации в 1901 году коэффициент естественного прироста составлял 14,9 человек на 1000 населения. Вырос до пика 17,4 на тыс. человек населения за годы 1912, 1913 и 1914 гг. Во время Великой депрессии снизился до самого низкого уровня 7,1 на тыс. населения в 1934 и 1935 году. Сразу после Второй мировой войны скорость прироста резко возросла в результате в начала бэби-бума и иммиграции. Стабилизация скорости прироста произошла с 1946 по 1962 год и составила до 13,0 человек на 1000 населения.

С 1962 года происходит медленное уменьшение коэффициента рождаемости. В 1971 году коэффициент естественного прироста составил 12,7 человек на 1000 населения, через десять лет он снизился до 8,5. В 1996 году впервые коэффициент естественного прироста упал ниже 7, и эта тенденция продолжается с конца 1990-х. Демографические прогнозы Австралийского бюро статистики показывают, что продолжение низкой рождаемости в сочетании с увеличением смертности от старения населения, приведёт к отрицательному коэффициенту прироста населения где-то в середине 2030-х годов. Однако в 2006 году суммарный коэффициент рождаемости поднялся до 1,81, одного из самых высоких показателей в ОЭСР, вероятно, в результате федеральных правительственных кампаний по увеличению рождаемости.

С 1901 года общий коэффициент смертности снизился с около 12,2 смертей на 1000 человек до 6,4 случаев на 1000 человек в 2006 году.

Урбанизация 
 Урбанизация населения: 89 % от общей численности (2008)
 Темп урбанизации: 1,2 % ежегодный прирост (2005—2010)

Соотношение мужчин и женщин 
 При рождении: 1,06 м./ж.
 До 15 лет: 1,05 м./ж.
 15 – 64 лет: 1,03 м./ж.
 65 лет и старше: 0,84 м./ж.
 Общее по населению: 1 м./ж. (2009).

Коэффициент младенческой смертности 
 Общее: 4,75 смертей/1000 новорождённых.
 Место в мире: 196.
 Мальчики: 5,08 смертей/1000 новорождённых.
 Девочки: 4,4 смертей/1000 новорождённых (на 2009).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
 Общее: 81,63 лет.
 Место в мире: 6.
 Мужчины: 79,25 лет.
 Женщины: 84,15 лет.

Суммарный коэффициент рождаемости 
 1,969 рождений/женщину (2008).
 Место в мире: 159.

Страны происхождения 

По данным Австралийского бюро статистики, в середине 2006 года было 4 956 863 жителя, которые родились за пределами Австралии, что составляет 24 % от общей численности населения. Австралийское местное население включает в себя людей, родившихся в следующих странах:

Для более подробной информации по иммиграции см. иммиграция в Австралию.

Происхождение и национальность 
На протяжении многих поколений подавляющее большинство как поселенцев колониальной эпохи, так и пост-федеративных иммигрантов прибыли из Великобритании и Ирландии, хотя золотая лихорадка также привлекла мигрантов и из других стран. С конца Второй мировой войны население Австралии увеличилось более чем вдвое, чему способствовала крупномасштабная европейская иммиграция в течение послевоенных десятилетий. Политика Белой Австралии ставила целью не допускать в Австралию людей неевропейской внешности.

Отмена политики Белой Австралии в середине 1970-х годов привела к значительному увеличению неевропейской иммиграции, в основном из Азии и Ближнего Востока. Около 90 % населения Австралии европейского происхождения. Более 8 % населения азиатского происхождения (преимущественно китайцев, вьетнамцев, филиппинцев и индийцев). Мигранты из Африки включают маврикийцев. Общая численность коренного населения оценочно составляет около 520 000 лиц, в том числе людей смешанного происхождения. Население штата Квинсленд также включает в себя потомков островитян южного моря, которые были взяты в рабство в XIX веке. 

В Австралийской переписи 2006 года жителей попросили указать свою национальность, в которой могут присутствовать до двух национальностей. Пропорционально к австралийской численности постоянного населения, наиболее часто ответы были:

 Австралийцы (31,13 %)
 Англичане (29,65 %)
 Ирландцы (9,08 %)
 Шотландцы (7,16 %)
 Итальянцы (4,29 %)
 Немцы (4,09 %)
 Китайцы (3,37 %)
 Греки (1,84 %)
 Голландцы (1,56 %)
 Индусы (1,17 %)

 Ливанцы (0,92 %)
 Армяне (0,82 %)
 Новозеландцы (0,81 %)
 Филиппинцы (0,81 %)
 Мальтийцы (0,77 %)
 Хорваты (0,59 %)
 Австралийские аборигены (0,58 %)
 Валлийцы (0,57 %)
 Сербы (0,48 %)
 Индонезийцы (0,47 %)

 Испанцы (0,42 %)
 Македонцы (0,42 %)
 Сингалы (0,37 %)
 Американцы (0,28 %)
 Французы (0,5 %)
 Южноафриканцы (0,4 %)
 Венгры (0,3 %)
 Русские (0,3 %)
 Турки (0,3 %)

По переписи 2006 года 455 026 человек (или 2,3 % от общего населения Австралии) сообщили, что они — аборигены и/или жители островов пролива Торреса.

По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Австралии проживало 7 549 270 иммигрантов и их потомков, или 30% населения страны.

Религиозный состав 

Австралия является многоконфессиональной страной и не имеет официальной религии.

Христианство является преобладающей верой Австралии. По данным переписи 2006 года, крупнейшим по численности вероисповеданием является католицизм, к которому принадлежат 25,8 % населения. Следующей крупной конфессией является англиканство, которого придерживается 18,7 % населения. Приверженцы других христианских конфессий составляют 19,4 % населения. Это методисты, пятидесятники (в том числе из Ассамблеи Бога — 200 тыс. верующих), пресвитериане, адвентисты, последователи Армии Спасения.

Религиозные меньшинства Австралии исповедуют буддизм (2,1 % населения), ислам (1,7 %), индуизм (0,7 %) и иудаизм (0,4 %). 2 % населения заявили, что придерживаются других религий, которые включают в себя сикхизм и коренные верования. 18,7 % заявили, что не придерживаются никакой религии, 11,2 % воздержались.

Австралийское бюро статистики при переписи 2001 года выступило с заявлением о цели сбора информации о религиозной принадлежности граждан:

Данные о религиозной принадлежности используются для таких целей, как планирование обучения в учебных заведениях, уход за престарелыми и другие социальные услуги, предоставляемые религиозной организацией; место церковных зданий, назначение священников в больницы, тюрьмы, вооруженные силы и университеты; распределение времени на общественном радио и других средствах массовой информации и социологических исследований.

Как и во многих западных странах, уровень активного участия в церковных богослужениях ниже, чем было указано гражданами, идентифицирующими себя как христианские. Еженедельное посещение церковных служб составляет около 1,5 млн человек, или около 7,5 % населения. При этом, вычислив 7,5% от 24 512 108 человек, мы получим другую цифру: около 1,84 млн. человек. Христианские благотворительные организации, больницы и школы играют важную роль в социальных и образовательных услугах. Система католического образования является вторым по величине сектором после государственных школ, с более чем 650 000 обучающихся (и около 21 процентов всех средних школ и учебных заведений). Англиканская церковь воспитывает около 105 000 школьников. Объединенная церковь имеет 48 школ.

Исторические оценки численности 

Обратите внимание, что оценки численности населения в приведенной ниже таблице не включают коренного населения Австралии до 1961. Оценки количества коренного населения европейскими поселенцами охватывает диапазон с 300 000 до одного миллиона человек, археологические находки указывают на численность порядка 750 000.

См. также 
 Преступность в Австралии
 Иммиграция в Австралию

Примечания

Ссылки 
 Current estimated resident population of Australia Австралийское бюро статистики